Александър Александрович Зверев е германски професионален тенисист с руски корени. Роден е в Хамбург на 20 април 1997 г.

Победител е в 11 ATP турнира.

Първият му сериозен успех е през 2013 г., като достига финал на Откритото първенство на Франция.
Зверев печели заключителния за годината Тенис Мастърс Къп през 2018 година.

Германски тенисисти